Amaranthus lividus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus lividus descrita por Roxb. es el Amaranthus tricolor de L.
Amaranthus lividus descrita por L. es el Amaranthus blitum de L.
Amaranthus lividus descrita por Hook.f. es el Amaranthus blitum de L.

Referencias